Холандски шаховски шампионати су званично почели од 1909. године. Незванични шампионати су се играли још од 1873. године.

Незванични шампионати

Званични шампионати (мушкарци) 

Први званични шамионат одржан је 1909. године у Лајдену. Учествовало је дванаест играча.

Званични шампионати (жене)

Спољашње везе 
 Списак победника (жене и мушкарци)

Референце 

Национални шампионати
Шах у Холандији